Olhugiri (Baa-atol), een eiland van het Baa-atol, Maldiven
 Olhugiri (Lhaviyani-atol), een eiland van het Lhaviyani-atol, Maldiven
 Olhugiri (Thaa-atol), een eiland van het Thaa-atol, Maldiven